

Personnalités 

 Fernand Cocq (1861-1940), avocat et homme politique belge, ministre ;
 La place Fernand Cocq, à Ixelles, porte son nom ;
 Frans Banning Cocq (v. 1605-1655), bourgmestre d'Amsterdam en Hollande, représenté au centre de La Ronde de nuit (1642) de Rembrandt ;
 Suzanne Cocq (1894-1979), artiste peintre belge.

Voir aussi